Julius Jolly ist der Name folgender Personen:

* Julius Jolly (Politiker) (1823–1891), deutscher Politiker
 Julius Jolly (Indologe) (1849–1932), deutscher Indologe und Hochschullehrer